Анаит Сергеевна Баяндур (; 15 февраля 1940, Ереван — 7 января 2011, там же) — армянский общественный деятель, правозащитник, переводчик армянской литературы.

Биография 
Отец — драматург, мать — известная поэтесса Маро Маркарян. Закончила Литературный институт в Москве (1962). Публикуется с 1960.

Член СП СССР (1969), Союза Писателей Москвы (1991).

Литературная деятельность 
Переводила на русский язык армянские народные сказания, прозу Ованеса Туманяна, Гранта Матевосяна, Агаси Айвазяна, Абига Авакяна и др. Выступала как киносценарист.

Общественная деятельность 
С 1988 участвовала в Карабахском движении. Избиралась депутатом Верховного совета Республики Армения (1990—1995), была известным правозащитником, создала и возглавляла Армянский комитет Хельсинкской гражданской ассамблеи.

Признание 
Государственная премия СССР (1984). Премия Улофа Пальме (1992).

Ссылки 
 На сайте Биография.ру
 Некролог
 Некролог
 Страница в Журнальном зале
  Анаит Баяндур о Гранте Матевосяне

Переводчики Армении
Переводчики СССР
Правозащитники Армении
Общественные деятели Армении
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького